Imię i nazwisko Zofia Wilczyńska nosiły lub noszą m.in.:

 Zofia Wilczyńska (1915-2010) – aktorka
 Zofia Wilczyńska (ur. 1942) – polityk